Bylgides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Bylgides ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Bylgides